Українська аграрна конфедерація
 Український Академічний Комітет